Делинде — топоним (основной тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Делинде — залив, на западе залива Чона Вилюйского водохранилища, координаты 62°36' с. ш. 111°04' в. д., код ГКГН 420056.
 Делинде — остров, в русле р. Лена, координаты 62°28' с. ш. 129°57' в. д., код ГКГН 454615.
 Делинде — река, левый приток р. Иенгра, координаты 56°14' с. ш. 124°43' в. д., код ГКГН 497083.
 Делинде — река, левый приток р. Алдан, координаты 57°02' с. ш. 123°11' в. д., код ГКГН 496700.
 Делинде — река, левый приток р. Тяня, координаты 58°54' с. ш. 120°25' в. д., код ГКГН 487096.
 Делинде — река, впадает в залив Делинде, Вилюйского водохранилища, координаты 62°37' с. ш. 111°01' в. д., код ГКГН 122090.
 Делинде — река, правый приток р. Марха, координаты 65°21' с. ш. 115°39' в. д., код ГКГН 121632.
 Делинде — река, левый приток р. Намана, координаты 61°06' с. ш. 120°43' в. д., код ГКГН 121678.
 Делинде — озеро, в правобережной пойме р. Лена, координаты 65°41' с. ш. 124°35' в. д., код ГКГН 121619.
 Делинде — река, правый приток р. Лена, координаты 65°38' с. ш. 124°25' в. д., код ГКГН 121620.
 Делинде — река, левый приток р. Линде, координаты 64°55' с. ш. 123°54' в. д., код ГКГН 121159.
 Делинде — озёра, на правом берегу верхнего течения р. Делинде, северо-восточнее озера Сыта, координаты 65°35' с. ш. 122°27' в. д., код ГКГН 223520.
 Делинде — река, правый приток р. Малая Куонамка, координаты 70°07' с. ш. 114°02' в. д., код ГКГН 122770.
 Делинде — река, левый приток р. Курунг-Делинде, координаты 64°36' с. ш. 116°13' в. д., код ГКГН 122258.
 Делинде — река, левый приток р. Большая Куоманка, координаты 69°58' с. ш. 110°59' в. д., код ГКГН 122009.
 Делинде — озеро, на правом берегу р. Тарын-Юрях, координаты 64°44' с. ш. 147°38' в. д., код ГКГН 373617.
 Делинде — озеро, на правом берегу Гонюха, координаты 65°34' с. ш. 150°29' в. д., код ГКГН 375151.

См. также 
 Делиндя